Gehoorbescherming
 een oortelefoon, specifiek:
 Oortje (communicatie), een oortelefoon voor bijvoorbeeld beveiligers
 een kleiner type hoofdtelefoon dat in de oren wordt gedragen